Спада (, в переводе — «меч») — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Спада, Алессандро (1787—1843) — итальянский кардинал, Апостольский легат в Форли (1840—1843).
 Спада, Бернардино (1594—1661) — итальянский католический кардинал и меценат, третий сын Паоло Спада.
 Спада, Джулиана (род. 1971) — итальянская легкоатлетка.
 Спада, Доменико (род. 1980) — итальянский боксёр.
 Спада, Илария (род. 1981) — итальянская конферансье, актриса и телеведущая.
 Спада, Катюша (род. 1981) — итальянский стрелок.
 Спада, Леонелло (1576—1622) — итальянский художник эпохи барокко.
 Спада, Мирко (род. 1959) — швейцарский легкоатлет.
 Спада, Паоло (1541—1631) — итальянский купец и благотворитель, положивший начало итальянскому дворянскому роду Спада.
 Спада, Пьетро (1935—2022) — итальянский пианист и музыковед.
 Спада, Ромеди (1925—2004) — швейцарский горнолыжник.
 Спада, Фабрицио (1643—1717) — итальянский католический кардинал, Государственный секретарь Святого Престола, внучатый племянник Бернардино Спада.
 Спада, Эрколе (род. 1938) — итальянский автомобильный дизайнер.

Другое 
 Галерея Спада — художественная галерея в Риме в Палаццо Спада.
 Спада (мыс) — мыс на северо-западной оконечности острова Крит, известный морским сражением 19 июля 1940 года между итальянскими крейсерами и английской эскадрой.
 Spada MC20 — другое название японского мотоцикла Honda VT250 (производился в 1988—1989).
 Spada (ЗРК) — итальянский зенитный ракетный комплекс средней дальности.